Бондарчу́к — украинская фамилия. Происходит от названия профессии — бондарь. Известные носители:

 Бондарчук, Александр Васильевич (род. 1957) — депутат Верховной Рады Украины.
 Бондарчук, Алёна Сергеевна (1962—2009) — советская и российская актриса театра и кино.
 Бондарчук, Анатолий Павлович (род. 1940) — легкоатлет, тренер.
 Бондарчук, Андрей Иванович (род. 1936) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Бондарчук, Антон Васильевич (1899—1977) — нейрохирург. Лауреат Сталинской премии.
 Бондарчук, Василий Васильевич (род. 1965) — советский и украинский футболист
 Бондарчук, Владимир Гаврилович (1905—1993) — украинский советский учёный-геолог.
 Бондарчук, Ирина Ивановна (род. 1952) — советская и российская бегунья.
 Бондарчук, Наталья Сергеевна (род. 1950) — советская и российская актриса, кинорежиссёр, сценарист.
 Бондарчук, Олег Григорьевич (род. 1962) — дельтапланерист, победитель чемпионата мира в 2005 году.
 Бондарчук, Пётр Фёдорович (1911—1986) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Бондарчук, Светлана Витальевна (род. 1968) — российская модель, телеведущая, главный редактор журналов «HELLO!»
 
 Бондарчук, Фёдор Сергеевич (род. 1967) — российский актёр, режиссёр и сценарист, продюсер, телеведущий, клипмейкер, ресторатор.
 Бондарчук, Филипп Яковлевич (1906—1944) — Герой Советского Союза.

См. также 
 «Бондарчук» — документальный фильм о режиссёре Сергее Бондарчуке.